Церковь Святой Екатерины Александрийской (, ), также церковь Святой Екатерины Итальянской (, ) — римско-католический храм в Валлетте, принадлежащий итальянской общине Мальты. Напротив церкви расположен Итальянский отель.

История 
Церковь построена госпитальерами в 1576 году по проекту Джироламо Кассара, а в XVII веке перестроена и расширена. В январе 1999 года из-за проникновения воды потолок частично обрушился, а некоторые элементы декора были повреждены, и с 2011 по 2011 год в церкви проходила реставрация. Церковь была снова открыта 25 ноября 2011 года.

Здание церкви святой Екатерины включено в Национальный реестр культурных ценностей Мальтийских островов под номером 00569.

Архитектура и интерьер 
Церковь святой Екатерины имеет в плане восьмиугольник и увенчана куполом. Восемь медальонов работы Леонардо Ромео на фасаде изображают ключевые эпизоды жития святой Екатерины Александрийской. Фрески Ромео находятся и внутри церкви. Купол, расписанный Маттиа Прети, украшен орнаментами в серо-золотых тонах и стукко.

Алтарный образ работы Маттиа Прети изображает сцену мученичества святой Екатерины. По бокам находятся две картины, предположительно испанской школы, на сюжеты мистического обручения святой Екатерины и спор с египетскими мудрецами.

Правый алтарь посвящён Деве Марии Скорбящей. В нём находится единственная хранящаяся на Мальте картина Бенедетто Лути.

В левом алтаре находится изображение распятия.

Примечания 

Храмы, построенные в XVI веке
Католические храмы Мальты
Храмы Святой Екатерины Александрийской